Fusariopsis är ett släkte av svampar. Fusariopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fusariopsis